Martín Benítez, futebolista argentino que atualmente joga pelo Grêmio.
 Pedro Benítez, futebolista paraguaio.
 José de La Cruz Benítez, ex-futebolista paraguaio que jogou pelo Palmeiras e Internacional.
 Pedro Manuel Benítez, futebolista paraguaio que disputou a Copa do Mundo de 1930.

Desambiguação